Olkhovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Olkhovka (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Olkhovka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Olkhovka (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Olkhovka (Romànovka), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Olkhovka (Rtísxevo), localitat de la província de Saràtov, a Rússia